Back Street („Seitenstraße, Hinterhof“) steht für:
 Back Street (Roman), amerikanischer Roman von Fannie Hurst (1931)
 Back Street (Film), amerikanische Literaturverfilmung von John M. Stahl (1932)
 Endstation Paris, original Back Street, amerikanisches Filmdrama von David Miller (1961)
 Seitenstraße (Film), original Back Street, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Stevenson (1941)